Salera ima više značenja:
 Salera, Campobasso
 Salera, Torino